Omit () steht für:
  Omit (Band), eine norwegische Funeral-Doom-Band
 Omit (Akarizids), ein Akarizids